Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Maria Lankowitz du 24 au .

Judith Wiesner remporte le simple dames. En finale, elle bat Ruxandra Dragomir, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Andrea Temesvári.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Autriche
Sport en Autriche en 1995
Tennis en juillet 1995